Great Wratting – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Little Wratting – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 West Wratting – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire